

Expression 
 L'expression en catimini qui veut dire en cachette.

Culture 
 ''Catimini (2012), un film québécois ;

Autres 
Catimini est une marque de confection pour enfants.